

Sigle 
 American Kennel Association
 Aktion Kritischer Schüler_Innen, associazione studentesca delle scuole superiori austriache.

Altro 
AKS, una variante con calcio pieghevole dell'AK47
 Algoritmo AKS, un test di primalità in tempo polinomiale
 AKS 400  – un modello di utilitaria della Citroën